Francis Baring peut faire référence à :

Francis Baring (1740–1810), banquier marchand anglais
Francis Baring (1796–1866), homme politique britannique
Francis Baring (1850–1929), homme politique britannique
Francis Baring (1800–1868), pair et homme politique britannique
Francis Baring (1866–1938), pair et homme politique britannique
Francis Baring (1954-), pair britannique et homme politique conservateur